Новотюменцево — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края. В составе Новокулундинского сельсовета.

Население

История 
Основан в 1812 году. В 1928 году деревня Ново-Тюменцево состояла из 219 хозяйств, основное население — русские. Центр Ново-Тюменцевского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)